«Off & On» () — песня британской певицы Софи Эллис-Бекстор, записанная для её четвёртого студийного альбома Make a Scene. Песня впервые была выпущена в качестве эксклюзивного сингла на территории России 11 апреля 2011 года за неделю до релиза альбома в данной стране.

Песня была написана Кельвином Харрисом, Кэти Деннис и Рошин Мёрфи, которая планировала включить её на свой альбом Overpowered, но не сделала этого. В 2008 году на MySpace были представлены демоверсии песен «Heartbreak (Make Me a Dancer)» и «Off & On» в исполнении Бекстор.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 2011 года
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Песни, написанные Кэти Деннис
Песни, написанные Рошин Мёрфи
Песни Софи Эллис-Бекстор
Синглы Universal Records